Esistono più comuni francesi con questo nome

Grisolles – Aisne
Grisolles – Tarn e Garonna